Взятие Александрии (Египет):

 Взятие Александрии — войском Пётра Кипрского (1365)
  — войском Наполеона (1798)